Public Enemy (engl.: Staatsfeind) bezeichnet:

 Public Enemy, eine Hip-Hop Formation
 The Public Enemy (Wrestling), ein aus Rocco Rock und Johnny Grunge bestehendes Wrestling-Tag-Team

Filme:

 The Public Enemy, Originaltitel von Der öffentliche Feind, US-amerikanischer Film von William A. Wellman mit James Cagney von 1931
 Public Enemy #2, US-amerikanischer Film von David Jablin von 1993
 Public Enemy (1996), US-amerikanischer Film von Mark L. Lester mit Theresa Russell und Eric Roberts
 Public Enemy (1998), US-amerikanischer Film von Jay Woelfel
 Public Enemy (1999), französischer Film von Jens Meurer
 Public Enemy – Ein harter Cop, südkoreanischer Film von Kang Woo-seok von 2002
 Public Enemy Returns, südkoreanischer Film von Kang Woo-seok von 2008
 Public Enemy No. 1 – Mordinstinkt, Film von Jean-François Richet von 2008
 Public Enemy No. 1 – Todestrieb, Film von Jean-François Richet von 2008
 Public Enemies, ein Film von Michael Mann von 2009